Potamon (altgriechisch ποταμός ‚Fluss‘) steht für:

 Potamon (Gattung), Krabbengattung aus der Familie Potamidae, z. B. Potamon potamios
 Potamon (Griechische Mythologie), Figur der griechischen Mythologie
 Potamon (Sohn des Aigyptos), ptolemäischer Beamter auf Zypern
 Potamon, eine Bezeichnung für die Lebensgemeinschaft im Unterlauf eines Fließgewässers, siehe Potamal
 Potamon, Rhetor in Rom zur Zeit von Augustus